Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але того року не брала участь.

Даніела Гантухова виграла титул, у фіналі перемігши Патті Шнідер з рахунком  6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Анна Чакветадзе (чвертьфінал)
  Даніела Гантухова (переможниця)
  Маріон Бартолі (півфінал)
  Дінара Сафіна (чвертьфінал)
  Ніколь Вайдішова (півфінал)
  Патті Шнідер (фінал)
  Татьяна Головін (1-ше коло)
  Сібіль Баммер (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Singles Draw 

2007
Generali Ladies Linz